Гудзенко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Гудзенко, Анатолий Николаевич (1868—1918) — русский полковник, путешественник и этнограф.
 Гудзенко, Виталий Иванович (род. 1971) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Гудзенко, Пантелеймон Петрович (1907—1994) — советский архивист, археограф, историк.
 Гудзенко, Прасковья Григорьевна (1925—1995) — Герой Социалистического Труда.
 Гудзенко, Семён Петрович (1922—1953) — советский поэт-фронтовик, журналист, военный корреспондент.
 Гудзенко, Эдуард Иванович (1938—2006) — советский художник-график.

Составные фамилии 
 Симонова-Гудзенко, Екатерина Кирилловна (урождённая Екатерина Семёновна Гудзенко; род. 1951) — советский и российский историк, японовед, профессор, доктор исторических наук.

См. также 
 Гузенко